Geoffry Hairemans, né le  à Wilrijk en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue au KV Malines au poste de milieu relayeur.

Biographie

En club

Chez les jeunes 

Hairemans commence sa formation au Rapid Deurne, au Tubantia Borgerhout et au Royal Antwerp FC. Avec ce dernier, il passe professionnel en 2009.

Passage aux Pays-Bas 

Le , il connaît sa première expérience étrangère en signant avec le club néerlandais de De Graafschap Doetinchem.

Retour en Belgique 

Après avoir joué pour les néerlandais de De Graafschap Doetinchem et puis les clubs du Lierse SK, KV Turnhout et KSK Heist, il signe un nouveau contrat professionnel avec son ancien club du Royal Antwerp FC à l'été 2015. Lors de la finale de la saison 2016-2017, avec le Royal Antwerp FC, il devient champion de deuxième division grâce aux victoires aller/retour sur le KSV Roulers.

En septembre 2019, il déménage vers le KV Malines pour trois ans.

Le 25 novembre 2021 KV Malines annonce que le club a prolongé le contrat de Hairemans jusqu'en 2025.

Statistiques

Palmarès 
  Royal Antwerp FC
 Championnat de Belgique de D2 
 Champion : 2017
  De Graafschap
 Championnat des Pays-Bas de D2 
 Champion : 2010

Annexes

Référence

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1991
Naissance à Wilrijk
Footballeur belge
Joueur du Royal Antwerp FC
Joueur du De Graafschap Doetinchem
Joueur du Lierse SK
Joueur du KV Turnhout
Joueur du KSK Heist
Joueur du KV Malines